Джейк Стюарт (; ) — футболист, защитник сборной Островов Кука.

Биография

Клубная карьера 
О начальном этапе карьеры игрока ничего неизвестно. С 2014 по 2015 год выступал за австралийский клуб «Вест Райд Роверс».

Карьера в сборной 
В 2015 году дебютировал за сборную Островов Кука, за которую сыграл 3 матча в рамках отборочного раунда Кубка наций ОФК 2016.

Примечания 

Футболисты Островов Кука
Игроки сборной Островов Кука по футболу